Николай Мамышев:
 Мамышев, Николай Родионович (1777—1840) — горный инженер, металлург, государственный деятель, писатель, этнограф, аграрник
 Мамышев, Николай Вячеславович — командир артиллерийской батареи в русско-турецкой войне 1877 — 1878, отражение турецких войск на Шипкинском перевале